Guus ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Guus ist die niederländische Kurzform der Vornamen Augustijn (ndl. für Augustin) und Gustaaf (ndl. für Gustav).

Namensträger 

 Guus van Hecking-Colenbrander (1887–1945), niederländischer Fußballspieler
 Guus Hiddink (* 1946), niederländischer Fußballtrainer
 Guus Kuijer (* 1942), niederländischer Kinderbuchautor
 Guus Lutjens (1884–1974), niederländischer Fußballspieler
 Guus Meeuwis (* 1972), niederländischer Popsänger
 Guus de Serière (1893–1980), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Gus

Männlicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Niederländischer Personenname